2 miejscowości w Polsce:
 Okrasin – wieś w woj. podlaskim, w pow. grajewskim, w gminie Radziłów
 Okrasin – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. gołdapskim, w gminie Gołdap